Hydraenida är ett släkte av skalbaggar. Hydraenida ingår i familjen vattenbrynsbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenbrynsbaggar
Hydraenida